Cet article présente la saison 2009-2010 de l'AS Monaco.

Effectif

Équipe type 

(C) = Capitaine

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'Hiver

Calendrier

Ligue 1

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Matchs amicaux

Statistiques

Classement 

</div>

Statistiques individuelles 

Les joueurs avec le symbole * sont partis en cours de saison.

Les joueurs avec le symbole ** sont arrivés en cours de saison.

Dernière mise à jour le .

Notes et références 

Monaco
Monaco
Saison de l'AS Monaco
Sport à Monaco en 2009
Sport à Monaco en 2010